В этом списке представлены иностранные футболисты, когда-либо выступавшие за футбольный клуб «Шахтёр» (Донецк).

В статистике представлены матчи и голы, проведённые в национальном чемпионате.

Данные на 2 марта 2023 года

 Легионеры по стране происхождения

Галерея

См. также 
 Список легионеров ФК «Ворскла»
 Список легионеров ФК «Динамо» Киев
 Список легионеров ФК «Днепр» Днепр
 Список легионеров ФК «Заря» Луганск
 Список легионеров ФК «Звезда» Кропивницкий
 Список легионеров ФК «Карпаты» Львов
 Список легионеров ФК «Черноморец» Одесса

Ссылки 
 

Шахтёр Донецк
ФК «Шахтёр» Донецк
Шахтёр